Görsdorf (Dahmetal), Ortsteil de Dahmetal 
 Görsdorf (Pockau-Lengefeld), Ortsteil de Pockau-Lengefeld
 Görsdorf (Schalkau), Ortsteil de Schalkau
 Görsdorf bei Storkow, Ortsteil de Storkow
 Görsdorf (Tauche), Ortsteil de Tauche

Homonymie de toponyme